Золотой кубок КОНКАКАФ 2005 — 18-й (8-й в нынешнем формате) розыгрыш футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, проходивший с 6 по 24 июля 2005 года в США. Формат турнира был изменён, теперь 12 участников были разбиты на три группы по четыре страны, а не на четыре группы по три. В четвертьфиналы вышли по две лучших команды из каждой группы и две лучших команды из числа занявших третье место. Вновь на турнир были приглашены команды-гости, ими стали сборные Колумбии и ЮАР.

Отборочный турнир 
 ,  и  получили путёвки в финальный турнир автоматически.
 Две путёвки получали гости (ими стали  и ).
 Три путёвки выделялось чемпиону и призёрам Карибского кубка 2005 (,  и ).
 Четыре путёвки выделялось чемпиону, призёрам и 4-й команде Кубка наций Центральной Америки 2005 (, ,  и ).

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Отбор лучших

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Лучшие бомбардиры 
3 мяча
  Дамаркус Бизли — вручен приз «Золотая бутса»
  Лэндон Донован
  Карлос Руис
  Уильмер Веласкес
  Луис Техада

2 мяча
  Абель Агилар
  Хайро Патиньо
  Рэндалл Бренес
  Рикардо Фуллер
  Джермейн Хью
  Харед Борхетти
  Хорхе Дели Вальдес
  Рикардо Филлипс
  Лунгисани Ндлела

Призы 
Лучший игрок:
  Луис Техада

Лучший вратарь:
  Хайме Пенедо

Приз честной игры
 

Символическая сборная
 Вр —  Хайме Пенедо
 Зщ —  Фелипе Балой
 Зщ —  Самуэль Кабальеро
 Зщ —  Огучи Оньеву
 Пз —  Дамаркус Бизли
 Пз —  Лэндон Донован
 Пз —  Хайро Патиньо
 Пз —  Луис Эрнесто Перес
 Нп —  Трессор Морено
 Нп —  Луис Техада
 Нп —  Уильмер Веласкес
Запасные
 Вр —  Кейси Келлер
 Зщ —  Тайрон Маршалл
 Зщ —  Майкл Уманья
 Пз —  Филипп Эванс
 Пз —  Джон О’Брайен
 Нп —  Хорхе Дели Вальдес
 Нп —  Хафет Сото

Статистика

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF 

2005
2005 год в футболе
Июль 2005 года
Международные соревнования по футболу в США